Народна музика, позната и као традиционална музика, означава музику на јужнословенским језицима. 

За више информација о народној музици, погледајте чланке о народној музици по државама:
 Босанскохерцеговачка народна музика
 Бугарска народна музика
 Македонска народна музика
 Српска народна музика
 Словеначка народна музика
 Хрватска народна музика
 Црногорска народна музика